El término Horsham puede referirse a:

 Horsham, una ciudad de Sussex Oriental, Inglaterra.

 Horsham St Faith, una localidad de Norfolk, Inglaterra.

 Horsham, una ciudad del estado de Victoria, Australia.
 Horsham, un lugar designado por el censo del estado de Pensilvania, Estados Unidos.